Wain steht für:

 Wain, eine Gemeinde im Landkreis Biberach in Baden-Württemberg, Deutschland

Wain ist der Familienname folgender Personen:

 Bea Wain (1917–2017), US-amerikanische Sängerin und Moderatorin
 David Wain (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler, Filmproduzent, Drehbuchautor und Regisseur
 John Wain (1925–1994), englischer Schriftsteller
 Louis Wain (1860–1939), britischer Künstler

Siehe auch:
 Wein